Grange Hill steht für:

 Grange Hill (England), Ort in County Durham
 Grange Hill (Jamaika), Ort im County Cornwall
 Grange Hill (London Underground), Station der London Underground
 Grange Hill (Computerspiel), Computerspiel (1987)
 Grange Hill (Fernsehserie), britische Fernsehserie